Laguna Seca steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Laguna Seca Raceway, Rennstrecke im Monterey County, Kalifornien
 Laguna Seca (Texas), Ort im Hidalgo County

in Mexiko:
 Laguna Seca (Puebla), Ort
 Laguna Seca (Fresnillo), Ort in Zacatecas
 Laguna Seca (Pánuco), Ort in Zacatecas
 La Laguna Seca, Ort in Guanajuato